

Geografia 
 Pys  – comune della Somme (Francia)

Altro 
 Mathis Type PYS  – autovettura della Mathis